Jacques Bobet (1919 - 1996), producteur, scénariste, réalisateur et monteur français;
 Louis Bobet, dit Louison Bobet (1925 - 1983), coureur cycliste français;
 Jean Bobet (1930-2022), coureur cycliste puis journaliste sportif français, frère cadet de Louison Bobet
Patronyme français